

Бракі — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Бракі — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез